La Carlota, ville d'Argentine ;
 La Carlota, ville d'Espagne ;
 La Carlota, ville des Philippines